Municipio de Santa Ana kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Santa Ana (kommun i Guatemala), Petén,

Kuba 

 Municipio de Santa Ana (kommun i Kuba), Matanzas,